Ollendorf ist der Name folgender Orte:
 Ollendorf, Gemeinde im Landkreis Sömmerda in Thüringen
 Ollendorf (Grünow), Ortsteil der Gemeinde Grünow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch: 
 Buschke-Ollendorff-Syndrom (Erbkrankheit)
 Ollndorf
 Ollendorff
 Ohlendorf